B87 peut faire référence à :
 Bundesstraße 87, une route fédérale allemande reliant Francfort-sur-l'Oder à Ilmenau ;
 Myiases, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres